Три Святителя — принятое в православной традиции обозначение Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

 Собор трёх святителей — праздник в православной церкви, посвящённый памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Корабли 
 «Три Святителя» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1838 году.
 «Три Святителя» — эскадренный броненосец русского флота.

См. также 
 Трёх Святителей